Фамилија Акоста има више значења:

 Фамилија Акоста (Мексикали), насеље у округу Доња Калифорнија у Мексику
 Фамилија Акоста (Ланда де Матаморос), насеље у округу Керетаро у Мексику